Le championnat d'Algérie de football 1974-1975 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

Le MC Alger remporte son deuxième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats 
source

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1974-1975
 Championnat d'Algérie de football D2 1974-1975

Championnat d'Algérie de football
Football en 1974
Football en 1975